«Одиночки» () — художественный фильм режиссёра Давида Ондржичека снятый по пьесе Петра Зеленки. В фильме снялись относительно неизвестные в то время актёры Иван Троян, Иржи Махачек, Житка Шнейдерова и Саша Рашилов.

Сюжет 
Семь жителей Праги в возрасте от 23 до 33 лет. Каждый из них олицетворяет какую-либо сторону хаоса в нашей собственной жизни и беспорядок в наших головах. Почти все они пытаются наладить и поддерживать «серьезные» отношения, которые в свою очередь становятся чередой столкновений и приводят к разочарованию, а в конечном итоге — к одиночеству.

Роберт работает в туристическом агентстве и помогает устраивать сцены из повседневной жизни «обычных» чешских семей в качестве аттракциона для японских туристов. Он также работает в качестве своего рода свахи. Он помогает своей подруге Ханке расстаться с Питером, диктором независимой радиостанции, который пытается захватить «реальную» жизнь, записывая моменты из «реальности» и воспроизводя их в эфире. Весна приехала в Прагу из Македонии, потому что это, по ее мнению, лучшее место для посадки НЛО, но настоящая причина её приезда несколько иная… Ханку преследует полоумный Ондржей, уважаемый нейрохирург и отец семейства. Через знакомство с ним она встречает Якуба, чья марихуана помогает тому позитивно смотреть на окружающий мир. С другой стороны, курение травки разрушает его кратковременную память и он забывает о том, что у него уже есть девушка. Разочарованная Ханка бежит к своим родителям, только для того, чтобы обнаружить дома двадцать с лишним японских туристов, наблюдающих за тем, как ее родители едят свой ужин…

В ролях

Награды

Ссылки

Примечания 

Кинокомедии Чехии
Кинокомедии 2000 года
Фильмы Петра Зеленки
Фильмы Чехии 2000 года
Фильмы Чешского телевидения